O nome Patricia foi usado para dar nome a quatro ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:

Furacão Patricia (1970) - furacão de categoria 2 a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
Furacão Patricia (1974) - furacão de categoria 1 a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
Furacão Patricia (2003) - furacão de categoria 1 a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa sudoeste do México. Sem danos.
Tempestade tropical Patricia (2009) - tempestade tropical que ameaçou a península da Baixa Califórnia. Danos desconhecidos.
Furacão Patricia - a tempestade mais forte já registada no hemisfério ocidental, a segunda mais forte do mundo em termos de pressão, e a mais forte em termos de ventos sustentados de 1 minuto.
Após a tempestade de 2015, o nome Patricia foi retirado e substituído por Pamela para a temporada 2021.

O nome Patricia também foi usado para um ciclone tropical no Pacífico Ocidental,:

 Tufão Patricia (1949) - tufão de categoria 4